Кумеляускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Кумеляускас, Донатас (род. 1987) — литовский хоккеист.
 Кумеляускас, Тадас (род. 1990) — литовский хоккеист.